Quint Quint Cincinnat I tribú consular 
 Quint Quint Cincinnat II, tribú consular